

Aardrijkskunde 
 Davidson (Canada)
 Davidson (North Carolina)
 Davidson (Oklahoma)
 Davidson County (North Carolina)
 Davidson County (Tennessee)
 Davidson Seamount, een submariene vulkaan voor de kust van Californië

Personen 
Familienaam
 Alan Davidson (1924-2003), Brits diplomaat en cultuurhistoricus
 Amy Davidson (1979), Amerikaans actrice
 Anthony Davidson (1979), Brits Formule 1-coureur
 Avram Davidson (1923-1993), Amerikaans redacteur en schrijver
 Basil Davidson (1914-2010), Brits historicus, schrijver en afrikanist
 Carli Davidson, Amerikaans fotografe en dierenverzorgster en -trainer
 Donald Davidson (1917-2003), Amerikaans filosoof
 Doug Davidson (1954), Amerikaans acteur
 Edward Davidson (1972-2008), Amerikaans spammer
 Eileen Davidson (1959), Amerikaans soapactrice en model
 Jacques Davidson (1890–1969), Nederlands schaakmeester
 Jason Davidson (1991), Australisch voetballer
 Jaye Davidson (1968), Amerikaans acteur
 Jeremy Davidson (1971), Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
 Jun Marques Davidson (1983), Japans voetballer
 Lenny Davidson (1944), Brits gitarist
 Murray Davidson (1988), Schots voetballer
 Paul Davidson (1930), Amerikaans macro-econoom
 Trump Davidson (1908-1978), Canadees kornettist en bandleider

Voornaam
 Davidson Black (1884-1934), Canadees anatoom en paleoantropoloog
 Davidson Don Tengo Jabavu (1885-1959), Zuid-Afrikaans hoogleraar talen, schrijver en politiek activist

Zie ook 
 Harley-Davidson, een Amerikaans producent van motorfietsen

Engelse achternaam
Schotse achternaam